Kemujan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kemujan, ö, Jawa Tengah, 
 Desa Kemujan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar